Владыкино — топоним в России.

Вологодская область 
 Владыкино — деревня в Верховажском районе.

Москва 
 Владыкино — бывшее село, местность на севере Москвы, на территории современного района Отрадное. Дало название ряду транспортных объектов:
 Владыкино — станция Московского метрополитена.
 Владыкино — электродепо Московского метрополитена.
 Владыкино — пассажирский остановочный пункт Московского центрального кольца.
 Владыкино-Московское — техническая железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги.

Московская область 
 Владыкино — деревня в Клинском районе.

Новгородская область 
 Владыкино — деревня в Боровичском районе.

Пензенская область 
 Владыкино — село в Иссинском районе.
 Владыкино — село в Каменском районе.

Псковская область 
 Владыкино — деревня в Великолукском районе.
 Владыкино — деревня в Пушкиногорском районе.

Саратовская область 
 Владыкино — село в Калининском районе.
 Владыкино — село в Ртищевском районе.

Челябинская область 
 Владыкино — посёлок в составе города Усть-Катав.